Cet article présente la liste des membres de la  de la Chambre des représentants de l'Uruguay.

Frente Amplio

Parti national

Parti Colorado

Parti indépendant 

 Iván Posada
 Daniel Radío

Uruguay, 2010

Liste en rapport avec l'Uruguay